Ils (film), een Franse thriller/horrorfilm uit 2006
Informatieleveringsspecificatie voor toepassing van BIM
Instrument landing system, een navigatiehulpmiddel dat wordt gebruikt in de luchtvaart
Integrated Logistic Support, militaire strategie voor logistiek management
Israëlische sjekel, de munteenheid van Israël